Коромысло пильчатое () — вид стрекоз семейства коромысловых (Aeshnidae). Балтийские популяции этого вида описаны под названием Aeshna osiliensis Mierzejewski, 1913, однако морфологические различия между ним и, собственно, Aeshna serrata почти не определяются.

Описание 

Длина тела стрекоз достигает 7,5—8 см, а размах крыльев 11 см. Длина брюшка 50—62 мм, длина заднего крыла 48—53 мм. Весьма крупный вид, сходный с Aeshna juncea. Характеризуется ясно выраженным, длинным и тонким продольным отрезком Т-образной черной фигурой на лбу, который не короче поперечного отрезка той же фигуры (у остальных видов семейства эта линия не выражена или прерывистая или же ясная, но толстая и короткая). Самок можно опознать по полным желтым доплечевым полосам, отсутствующим у самок всех остальных видов рода.

Биология 
Время лёта: с июля по сентябрь включительно. Вид предпочитает стоячие водоемы, заросшие тростником, камышом или хвощами. В Прибалтике вид встречается преимущественно в солоноватых приморских водоемах с густыми зарослями тростника.

В июле и августе в сумеречное, а порой и дневное время над прудами можно наблюдать активный трофический лёт многих (до нескольких десятков) особей. В этом время самцы и самки активно кормятся и не преследуют друг друга, проявляя склонность к агрегации в какой-либо части пруда.

Ареал 

Глобальный ареал этого транспалеарктического вида исследован не до конца. Считается, что вид имеет основную зону распространения в открытых и полуоткрытых степях умеренных частей Азии (Южный Урал, северный и восточный Казахстан, северный Кыргызстан, западная и северная Монголия). Однако последние данные свидетельствуют о том, что этот вид распространяется на восток до восточных степных районов Восточной Сибири и даже до Камчатки. На север простирается до севера европейской части России и республики Коми.
На юге вид известно из восточного Туркменистана, восточной Турции и стран Южного Кавказа (Грузия, Армения). На западе вид известен из Эстонии, южной Финляндии и южной Швеции, где он размножается как в солоноватом Балтийском море, так и во внутренних водоемах. Недавно он был обнаружен в северной части Дании (2006—2010 годы).

Вид был включен в состав фауны Донецкой области Украины. Однако, обитание здесь этого северного вида очень сомнительно, поскольку южная граница его ареала проходит на значительном расстоянии от северных границ Украины.

Примечания 

Коромысла (род)
Животные, описанные в 1856 году
Насекомые Евразии